Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Bogotá 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sergio Roitman e Santiago Ventura che hanno battuto in finale Richard Barker e Frank Moser 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Enzo Artoni /  Ignacio Gonzalez-King (quarti di finale)
 Santiago González /  Alejandro Hernández (quarti di finale)

 Brian Dabul /  Franco Ferreiro (semifinali)
 Victor Ioniță /  Gabriel Moraru (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Bogotá 2004